Roda Viva (álbum) — álbum ao vivo da banda brasileira Raimundos
 Roda Viva (canção) — canção de Chico Buarque
 Roda Viva (peça) — peça teatral de Chico Buarque
 Roda Viva (programa de televisão) — programa de televisão exibido pela TV Cultura